Helen Morgan peut désigner :
 Helen Morgan (1900-1941), actrice américaine ;
 Helen Morgan (1952-), mannequin britannique, Miss Monde 1974 ;
 Helen Morgan (1966-2020), joueuse britannique de hockey sur gazon ;
 Helen Morgan (v. 1974-), femme politique britannique.